Herbeck ist
 ein Ortsname:
 Herbeck, Stadtteil von Radevormwald
 Herbeck (Hagen), Stadtteil von Hagen

 ein Familienname:
 Ernst Herbeck (1920–1991), österreichischer Lyriker
 Johann von Herbeck (1831–1877), österreichischer Dirigent und Komponist
 Karl-August Herbeck (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Herbeck, deutscher Historiker